Wayana (volk), een inheems volk in Zuid-Amerika
 Wayana (taal), de taal de Wayana